Freyburg (Unstrut), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Freyburg (Ohio), een plaats in de Amerikaanse staat Ohio

Zie ook
Freiburg (doorverwijspagina)